Dennis Taylor – brytyjski kierowca wyścigowy
 Dennis Taylor – brytyjski snookerzysta